Académie de Dijon peut désigner :
 Académie de Dijon, société savante (1725) ;
 Académie de Dijon, circonscription éducative française.